Opll ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Opll (* 1950), österreichischer Historiker und Archivar
 Maximilian Opll (* 1978), österreichischer Komponist, Musikpädagoge und Chorleiter